Front Revolutionnaire d'Action Proletarienne, een Belgische extreem-linkse terreurorganisatie in 1985
 Fluorescence recovery after photobleaching, een fluorescentiemicroscopietechniek om aan te duiden dat er transportprocessen plaatsvinden in een cel
 Frente Revolucionario Antifascista y Patriota of Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, een voormalige Spaanse revolutionaire marxistisch-leninistische organisatie
 Frente de Acción Popular, een voormalige Chileense coalitie van linkse partijen